Дыра:
 Дыра — возникший в результате воздействия чего-либо, спорадически или специально сделанный проём (отверстие, щель, углубление, пролом, проход и тому подобное).
 В компьютерном сленге дыра — синоним уязвимости. Также используется в аналогичном значении в других сферах деятельности, например «дыры в законодательстве».
 «Дыра» — фильм Жака Беккера.
 «Дыры» — пятый эпизод седьмого сезона американского телесериала-антологии «Американская история ужасов».
 «Дыры-убийцы» — элемент средневековой фортификации.

См. также